Mycosyrinx är ett släkte av svampar. Mycosyrinx ingår i familjen Mycosyringaceae, ordningen Urocystidiales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mycosyrinx